Bunn ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin H. Bunn (1844–1907), US-amerikanischer Politiker
 Jim Bunn (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Leon Bunn (* 1992), deutscher Boxer
 Mark Bunn (* 1984), englischer Fußballspieler
 Teddy Bunn (1910–1978), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 Tony Bunn (* 1957), US-amerikanischer Musiker und Informatiker
 William M. Bunn (1842–1923), US-amerikanischer Politiker und Territorialgouverneur im Idaho-Territorium

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bunn (Arkansas)
 Bunn (Idaho)
 Bunn (North Carolina)

Ort in Schweden:
 Bunn (Schweden)

Fluss in Schweden:
 Bunn (Fluss)

Siehe auch:
 Bünn